Е́глизи — деревня в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области.

История 
На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года, упоминается как деревня Igola.

Как деревня Игола, обозначена на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

На карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года, А. М. Вильбрехта, обозначена как деревня Коглази.

ЕГЛЕЗИ — деревня при мызе Новолисинской, принадлежит наследникам графа Буксгевдена, число жителей по ревизии: 22 м. п., 21 ж. п. (1838 год)

На карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года, деревня обозначена как Гоглези.

ЕГЛИЗИ — деревня господина Вонлярлярского, по просёлочной дороге, число дворов — 10, число душ — 27. (1856 год)

ЕГЛИЗИ — мыза владельческая при речке Еглизи, число дворов — 1, число жителей: 4 м. п., 4 ж. п.;  
ЕГЛИЗИ — деревня владельческая при речке Еглизи, число дворов — 9, число жителей: 34 м. п., 40 ж. п. (1862 год)

В 1867 году временнообязанные крестьяне деревни выкупили свои земельные наделы у О. Е. Жомини и стали собственниками земли.

В 1885 году, согласно карте окрестностей Петербурга, деревня называлась Еглино и насчитывала 16 крестьянских дворов. Сборник же Центрального статистического комитета описывал её так:

МАЛАЯ ЕГЛИНА — деревня бывшая владельческая при речке Еглинке, дворов — 11, жителей — 63; школа. (1885 год).

Согласно материалам по статистике народного хозяйства Царскосельского уезда 1888 года, мыза Еглизи площадью 1488 десятин принадлежала генерал-майору А. Н. Витмеру, она была приобретена в 1870 году за 15 765 рублей, хозяин сдавал в аренду охоту и право драть ивовую кору.

В XIX веке деревня административно относилась к Лисинской волости 1-го стана Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 4-го стана.

В 1913 году деревня Еглизи при мызе Еглизи, насчитывала 19 дворов.

К 1917 году, согласно «Военно-топографической карты Петроградской Губернии», в деревне Еглино при мызе Еглино, осталось только 10 дворов.

С 1917 по 1922 год деревня Еглизи входила в состав Куньголовского сельсовета Лисинской волости Детскосельского уезда.

С 1922 года, в составе Больше-Лисинского сельсовета.

С 1923 года, в составе Гатчинского уезда.

С 1927 года, в составе Колпинского района.

С 1930 года, в составе Тосненского района.

Согласно топографической карте 1931 года, деревня насчитывала 38 дворов, в деревне находилась часовня.

По данным 1933 года деревня Еглизи входила в состав Больше-Лисинского сельсовета Тосненского района.

Согласно топографической карте выпуска 1939 года деревня насчитывала 37 дворов, часовни в ней уже не было.

Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 27 января 1944 года.

В 1965 году население деревни Еглизи составляло 119 человек.

По данным 1966 и 1973 годов деревня также находилась в составе Большелисинского сельсовета.

По данным 1990 года деревня Еглизи входила в состав Новолисинского сельсовета.

В 1997 году в деревне Еглизи Новолисинской волости проживали 15 человек, в 2002 году — 25 человек (русские — 96 %).

В 2007 году в деревне Еглизи Тосненского ГП — 23 человека.

География 
Деревня расположена в северо-западной части района на автодороге  (Поги — Новолисино).

Расстояние до административного центра поселения — 14 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Тосно — 20 км.

Демография

Инфраструктура 
Рядом с деревней находится одноимённый садоводческий массив с садоводствами: «Жемчуг», «Заря», «Еглизи», «Ромашка», «Утро».

К западу от деревни проходит воздушная ЛЭП подстанции 750 кВт «Ленинградская».

Достопримечательности 
В деревне находится часовня Тихвинской иконы Божией Матери.

Транспорт 
Тосненский автобус № 315 (Еглизи), № 318А (Фёдоровское), № 618 (Павловск / Пушкин)

Фото

Улицы 
1-й проезд, 1-я Линия, 2-й проезд, 2-я Линия, 3-й проезд, 3-я Линия, 4-й проезд, Еглинская, Ижорская, Лесная, Лисинская, Новолисинская, Царскосельская, Центральная.

Примечания 

Населённые пункты Тосненского района
Мызы Ингрии